Graeme Allwright (1926-2020), chanteur français d'origine néo-zélandaise ;
 Christophe Allwright (né en 1955), comédien français, fils de Graeme Allwright.